Kabel eins steht für:

Fernsehsender:
 Kabel eins, deutscher Fernsehsender
 Kabel eins Austria, österreichischer Fernsehsender
 kabel eins Doku, deutscher Fernsehsender
 Kabel eins classics, deutscher Fernsehsender

Fernsehsendungen:
 kabel eins news, Nachrichtensendung des deutschen Senders Kabel eins